Happy Jack puede referirse a:

 «Happy Jack», una canción de The Who.
 Happy Jack, título del disco A Quick One en su versión estadounidense, de The Who.
 Happy Jack, una localidad de Estados Unidos en el estado de Luisiana.